Voici la liste des planètes mineures numérotées de 32001 à 33000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

32001-32100

32101-32200

32201-32300

32301-32400

32401-32500

32501-32600

32601-32700

32701-32800

32801-32900

32901-33000 

32001-33000